Думская улица — название у лиц в различных населённых пунктах России.

 Думская улица — улица в Волгограде.
 Думская улица — улица в Воронеже.
 Думская улица — улица в Краснодаре.
 Думская улица — улица в Омске.
 Думская улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 

 Думский проспект
 Думская площадь